La grande menzogna (No Other Woman) – film del 1933 diretto da J. Walter Ruben
La grande menzogna (The Great Lie) – film del 1941 diretto da Edmund Goulding
La grande menzogna (The Lie) – episodio della quinta stagione di Lost